The Chosen Few — збірка пісень англійської групи Judas Priest.

Композиції 
 Diamonds & Rust — 3:28
 Dissident Aggressor — 3:07
 Exciter — 5:34
 Beyond The Realms Of Death — 6:53
 Delivering The Goods — 4:16
 The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) — 3:23
 The Ripper — 2:50
 Victim of Changes — 7:47
 Breaking the Law — 2:35
 Rapid Fire — 4:08
 Grinder — 3:58
 Living After Midnight — 3:31
 Screaming for Vengeance — 4:43
 You've Got Another Thing Comin' — 5:07
 The Sentinel — 5:04
 Turbo Lover — 5:33
 Painkiller — 6:06

Джерела 
 The Chosen Few  allmusic
 The Chosen Few  last.fm

Альбоми Judas Priest